Лійка — посудина (ємність) конічної (лійкоподібної) форми з трубкою, якою користуються для переливання рідини в посуд з вузькою шийкою або для фільтрування, а також для засипання в що-небудь сипучих речовин.
 Ділильна лійка — пристосування для розшарування та розділення емульсій.
 Лійка Бюхнера — пристосування для фільтрування в лабораторних умовах.
 Лійка Гаррі — пристрій для визначення сипкості дисперсних матеріалів.
 Лійка (поливальниця) — посудина із впаяною до неї трубкою, переважно з ситечком, для поливання.

 Лійка — один із видів підземних печер.
 Лійка — у моряків — назва черпака для виливання води.
 Лійка — діалектна назва хряща-молочника.
 «Лійка» () — кримінальне прізвисько Сергія Лейка.

Техніка 
 Лійка — різновид мастильниці, який має форму поливальниці
 Лійка — складова деяких технічних термінів:
 Лійка випуску
 Лійка депресії (тиску)
 Лійка для обсадних труб напрямна
 Лійка марша конусна
 Лійка осушення
 Лійка поглинання
 Лійка розмивання
 Лійка струминна

Анатомія 
Лійка () — анатомічний термін:
 Лійка гіпоталамуса
 Лійка маткової труби
 Решітчаста лійка

Див. також 

 Leica — німецька група компаній з виробництва оптики

Примітки

Джерела 
 
  Великий тлумачний словник (ВТС) сучасної української мови. Видавництво «Перун», 2005.